Bajew ist der Nachname von:
 Alexander Alexandrowitsch Bajew (1904–1994), russischer Biochemiker und Molekularbiologe
 Christo Bajew (1922–1983), bulgarischer Opern- und Operettensänger
 Denis Jurjewitsch Bajew (* 1983), russischer Eishockeyspieler